Орто-Сай — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Орто-Сай (до 2002 г. — Гавриловка) — село в Сузакском районе Жалалабадской области.
 Орто-Сай — село в Ленинском районе г. Бишкек.